

Persone
 Andrea Artusi (1964-) – disegnatore italiano
 Giovanni Artusi Canale (1610-1676) – scultore italiano
 Giovanni Maria Artusi (1540-1613) – compositore e teorico musicale italiano
 Pellegrino Artusi (1820-1911) – scrittore, gastronomo e critico letterario italiano

Opere 

 La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, noto anche come L'Artusi – manuale di cucina del 1891 dello scrittore e gastronomo Pellegrino Artusi

Pagine correlate 
 Artuso